NK Rudar Velenje ist ein slowenischer Fußballverein aus der für Kohlebergabbau und Gorenje-Haushaltsgeräte bekannten Kleinstadt Velenje. Das Wort Rudar bedeutet "Bergarbeiter". Der entsprechende Spitzname des Vereins ist Knapi, "Knappen".
Der Verein wurde 1948 gegründet und war Gründungsmitglied der Slovenska Nogometna Liga. Beste Platzierung war bisher der 3. Platz. Von 2003 bis 2005 und 2006 war der Verein zweitklassig.

Rudar Velenje spielt aktuell in der zweiten slowenischen Fußballliga. Der größte Erfolg des Vereins auf nationaler Ebene war in der Saison 1997/98 der Gewinn des slowenischen Pokals.

Europapokalbilanz

Trainer 
  Bojan Prašnikar (1995–1996, 2010–2011)
  Aleš Čeh (2012)

Weblinks 
 Offizieller Internetauftritt Rudar Velenjes (slowenisch)
 Profil bei eufo.de (englisch)

Slowenischer Fußballverein
Sport (Velenje)
NK Rudar Velenje